Prowincja Centralna – prowincja Kenii
 Prowincja Centralna – prowincja Omanu
 Prowincja Centralna – prowincja Papui-Nowej Gwinei
 Prowincja Centralna – prowincja na Wyspach Salomona
 Prowincja Centralna – prowincja Zambii